Stari Pavljani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija. Ovdje se rodio Ivan Jurić, otac Marije Jurić Zagorke, 16. studenoga 1843. godine.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 262 stanovnika te 82 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Bjelovara